Фресия () — город в Чили. Административный центр одноимённой коммуны. Население — 6144 человека (2002).   Город и коммуна входит в состав провинции Льянкиуэ и области Лос-Лагос.

Территория коммуны —  1278,1 км². Численность населения — 12 688 жителей (2007). Плотность населения — 9,93 чел./км².

Расположение 
Город расположен в 54 км на северо-запад от административного центра области города Пуэрто-Монт.

Коммуна граничит:
на севере — c коммуной Пурранке
на востоке — с коммунами Фрутильяр, Льянкиуэ
на юге — c коммуной Лос-Муэрмос
На западе коммуны расположен Тихий океан.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи Национальным институтом статистики,  население коммуны составляет 12 688 человек, из которых 6460 мужчин и 6228 женщин.

Население коммуны составляет 1,6 % от общей численности населения области Лос-Лагос. 53,13 % относится к сельскому населению и 46,87 % — городское население.

Ссылки 

Коммуны Чили
Города Чили